Alice или ALICЕ:

 Alice (язык программирования) — диалект языка Standard ML.
 Alice — бренд компании Telecom Italia.
 Alice, «Мемориальный демократический клуб Элис Б. Токлас» — американская ЛГБТ-правозащитная организация.
 Alice 19th — манга Юу Ватасэ.
 Alice on Deadlines — сёнэн-манга Сиро Ихара.
 Alice — сокращённое название компьютерной игры American McGee’s Alice на этапе её разработки.
 Alice: Madness Returns — компьютерная игра, сиквел American McGee’s Alice.

В музыке 
 «Alice», или Living Next Door to Alice — песня группы Smokie (1976).
 Alice (альбом) — музыкальный альбом Тома Уэйтса (2002).
 «Alice» — песня исполнителя Моби (2008).
 «Alice» — песня Аврил Лавин (2010).
 Alice in Chains — американская рок-группа.
 Alice in Videoland — шведская электроклэш-группа.
 Alice Nine — японская музыкальная группа в стиле Visual kei.

ALICE 
 A.L.I.C.E. () — виртуальный собеседник, программа, способная вести диалог с человеком на естественном языке.
 A.L.I.C.E. — система крепления подсумков в армии США, применявшаяся в 1970—1980-е годы.
 ALICE (эксперимент LHC) — одна из семи экспериментальных установок, сооружённых на Большом адронном коллайдере.
 ALICE (ускоритель) (англ.) — ускоритель электронов в Англии.

См. также 
 Алиса
 Элис
 Алис
 Алисия
 Алиса в Стране чудес (значения)